Roberto Carlos Holsen Alvarado (Callao, 10 de agosto de 1976) é um ex-futebolista peruano que atuava como atacante.

Carreira em clubes
Revelado no Alianza Lima, Holsen jogou praticamente toda a carreira no país natal, principalmente no próprio Alianza e no Sporting Cristal, os dois maiores clubes peruanos.

"Chispita", como é popularmente conhecido, jogaria ainda por Deportivo Municipal, Bella Esperanza, Cienciano, Alianza Atlético, Universitario, Universidad César Vallejo, Sport Áncash e Total Clean, além de ter passagem rápida pelo Al-Shabab da Arábia Saudita (único time que defendeu fora do Peru).

Holsen encerraria a carreira precocemente em 2008, quando atuava pelo Juan Aurich

Seleção
Entre 1999 e 2003, Holsen defendeu a Seleção Peruana de Futebol, jogando 22 partidas, marcando cinco gols.

Participou de duas edições da Copa América (1999 e 2001), além da Copa Ouro da CONCACAF de 2000, no qual o Peru esteve presente como convidado.

Ligações externas
 Perfil em Ogol

Futebolistas do Peru
Futebolistas do Club Sporting Cristal
Futebolistas do Club Alianza Lima
Futebolistas do Club Universitario de Deportes
Futebolistas do Club Sportivo Cienciano
Futebolistas do Club Juan Aurich
Naturais de Callao
Jogadores da Seleção Peruana de Futebol
Jogadores da Copa América de 1999
Jogadores da Copa América de 2001